Суперкубок Нидерландов по футболу или Кубок Йохана Кройфа () — ежегодный нидерландский футбольный турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются чемпион страны и обладатель национального кубка. В случае, если оба вышеперечисленных турнира выигрывает одна команда, то она соперничает с финалистом национального кубка. Матч за суперкубок традиционно открывает футбольный сезон в Нидерландах, он проходит в августе за неделю до начала регулярного чемпионата. Впервые этот матч был проведён в 1949, однако следующий розыгрыш состоялся лишь в 1991. С тех пор он проводится регулярно, а с 1996 носит имя выдающегося футболиста и тренера Йохана Кройфа.

Статистика по клубам

Результаты

Кубок Йохана Кройфа

Суперкубок

Ссылки 
 Суперкубок Голландии на sports.ru
 Суперкубок Голландии на ФНК

Нидерланды